Hieronder een lijst van steden aan de Trans-Siberische spoorlijn.

Steden aan de Trans-Siberische spoorlijn

Rivieren langs de Trans-Siberische spoorlijn

Externe link
 Transsib.ru, site over de Transsib

Trans-Siberische spoorlijn
Geografie van Siberië
Steden